Hospital de la Pasión puede referirse a:

  Hospital de la Pasión (Ciudad Rodrigo); o
 Hospital de la Pasión (Madrid).